71-й выпуск Критериум Дофине — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона Дофине. Гонка прошла с 9 по 16 июня 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу, второй раз в карьере, одержал датский велогонщик Якоб Фульсанг.

Участники 
Приглашение на гонку автоматически получили все 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы предоставили уайлд-кард для 4 профессиональных континентальных команд. На старт соревнования вышли 154 спортсмена. До финиша доехали 106 гонщиков.

Список участников

Маршрут 
Маршрут гонки включал 8 этапов общей протяжённостью 1202,1 километра. Финиш соревнования находился на территории Швейцарии, в общине Шампери. Четвёртый этап прошёл в формате индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Критериум Дофине 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2019 году
Июнь 2019 года